Název Chotouň má více sídel:
 Chotouň (Chrášťany), část obce Chrášťany v okrese Kolín
 Chotouň (Pohoří), část obce Pohoří (okres Praha-západ) v okrese Praha-západ